— одна из линий Токийской подземки, относится к сети Tokyo Metro.

Полное название — . Протяжённость составляет 21,3 км.

На картах, схемах и дорожных указателях линия изображена бирюзовым цветом, а её станции пронумерованы с использованием литеры N.

Является первой в метрополитене Японии и единственной линией в Токио и одной из трёх в Японии,  в Киото и Хиросимский метрополитен в Хиросиме, где на всех станциях установлены платформенные раздвижные двери, технологии горизонтального лифта.

Линии Tokyo Metro
Линии метрополитена, построенные в 1991 году